Bulhary ist der Name mehrerer Orte

 Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien; siehe Bulhary (Tschechien)
 Gemeinde im Okres Lučenec, Slowakei; siehe Bulhary (Slowakei)